XII чемпионат Европы по волейболу среди юношей U19 проходил в 2017 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1999 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 22 по 30 апреля в Дьёре и Пухове. Победителем стала сборная Чехии.

Отборочные игры 
В отборочном турнире участвовала 31 сборная. Победители соревнований в группах и две команды, финишировавшие вторыми с наилучшими показателями, получили путёвки в финальный турнир. Сборные Венгрии и Словакии как организаторы финального этапа от отборочных игр были освобождены.

Финальный турнир

Арены 
 Дьёр — Szechenyi Istvan University Sports Hall (группа I, плей-офф);
 Пухов — STC Arena (группа II).

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная и MVP 

MVP чемпионата был признан диагональный сборной Турции Адиз Лагумдзия.

Итоговое положение 

|}

Команды, занявшие места с первого по шестое, отобрались на чемпионат мира-2017 в Бахрейне. Семь лучших команд получили путёвки на волейбольный турнир Европейского олимпийского юношеского фестиваля в Дьёре.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола

2017
2017 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Венгрии
Чемпионаты Европы в Словакии
Спорт в Венгрии в 2017 году
Спорт в Словакии в 2017 году
Апрель 2017 года
Международные соревнования по волейболу в Венгрии
Международные соревнования по волейболу в Словакии
Международные спортивные соревнования в Дьёре
Чемпионаты Европы в 2017 году